70. Mistrzostwa Europy w Judo w 2021 odbyły się w dniach 16 – 18 kwietnia w Lizbonie, w Altice Arena. Turniej drużyn mieszanych rozegrano w Ufie, 27 listopada.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw mężczyzn na stronie www.eju.net
 Wyniki drużynowe
 Szczegółowe wyniki drużynowe

Mistrzostwa Europy w judo
2021 w judo
Sport w Lizbonie
Judo w Portugalii
2021 w Europie
Sport w Ufie
Judo w Rosji